Лосьмёна — река в Смоленской области России в Ярцевском и Кардымовском районах. Правый приток Днепра.

Длина 38 км.   

Исток у деревни Лопаткино Ярцевского района на юго-востоке Духовщинской возвышенности. Направление течения: юго-восток, юг. Устье южнее деревни Макеевская Кардымовского района.

На берегах р. Лосьмёны расположено 7 деревень: Лопаткино, Минино, Подроща, Михайлово, Мамоново, Еськово, Макеевская. Река пересекает 3 автодороги: Шестаково — Староселье (в районе д. Минино), Еськово — Ярцево,  (Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов) (в районе д. Еськово). Крупных притоков не имеет.

Примечания 

Притоки Днепра
Реки Ярцевского района
Реки Кардымовского района